Truskawiec peut faire référence à:

Toponymie
en Pologne
 Truskawiec, un village de la voïvodie de Łódź

en Ukraine
 Nom polonais de la ville de Trouskavets